Camail d'armure : pièce d'armement protégeant le cou et le haut des épaules. Le terme "camail" est souvent utilisé à tort pour désigner la coiffe de maille qui protège également la tête.
 Camail héraldique : décoration de casque en héraldique.
 Camail ecclésiastique : sorte de pèlerine sans capuche, portée par le clergé de l'église catholique dans certaines circonstances, appelé aussi  mosette.
 Camail : plumes du cou d'un oiseau, ou ensemble des plumes de la tête et du cou.